

Codici 
 IRQ – codice vettore ICAO di Qeshm Air
 IRQ – codice ISO 3166-1 alpha-3 dell'Iraq

Informatica 
 IRQ – Interrupt request